Lévis ou Levis est le nom de plusieurs villes dans le monde :
 au Canada, Lévis et Saint-Lambert-de-Lévis au Québec.
 aux États-Unis, Levis
 en France :
 en Bourgogne dans l'Yonne, Levis
 dans les Yvelines, Lévis-Saint-Nom.
 en Autriche, Levis .
 en Iran, Levis.

Divers 
Levis est une marque de peinture du groupe AkzoNobel.

Personnalités 

 François Gaston de Lévis Général du Royaume de France en Nouvelle-France
 Maurice Lévis (1860-1941), peintre et aquarelliste français

Voir aussi 
 Lévis, secteur de la ville de Lévis au Québec, Canada.
 Lévis, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Lévis, ancienne circonscription électorale fédérale du Québec ;
 Lévis, ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1854 à 1867 ;
 Maison de Lévis, famille noble de France ;
 Levi's, marque de jeans et de pantalons ;
 G. Lévis, le pseudonyme d’un dessinateur de bandes dessinées.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France